Чарлі Візлі — вигаданий персонаж, і другорядний герой серії романів «Гаррі Поттер».
Старший брат Рона, Персі, Джіні Візлів. Молодший брат Білла Візлі. Працює у Румунії над дослідженням та доглядом за драконами.

Походження

Джерело 
 Лексикон Гаррі Поттера 

Персонажі з Гаррі Поттера
Літературні персонажі
Персонажі фільмів
Персонажі за алфавітом
Вигадані англійці